El término Fornos puede hacer referencia a:

 Fornos, una freguesia del municipio de Freixo de Espada à Cinta, en el distrito de Braganza, Portugal.
 Fornos, una freguesia del municipio de Marco de Canaveses, en el distrito de Oporto, Portugal.